Molekulska formula -{C5H12}- se može odnositi na:
 Izopentan
 Neopentan
 Pentan